Everitt – variante del nome proprio di persona inglese Everet
Arthur Everitt – schermidore britannico
Steve Everitt – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate
Everett